Tausend Inseln ist Name oder Namensbestandteil:
 Archipel der tausend Inseln: Kurilen 
 Seribu (Inselgruppe), in Indonesien
 Thousand Islands im Ontariosee
 Rivière des Mille Îles, Fluss in Kanada
 Fluss der tausend Inseln, Umweltkampagne am Rhein
 Qiandao-See, See der tausend Inseln, Stausee in China